Denis Island na Seszelach
 L’Île-Saint-Denis – miejscowość i gmina we Francji